Orson Scott Card
 PC Card
 Card Place